Унион Зарагоза има више значења:

 Унион Зарагоза (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион Зарагоза (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику